Gazzetta di Firenze è il nome di tre periodici, apparsi nella capitale toscana tra XVIII secolo e XIX secolo:
Gazzetta di Firenze (23 agosto – 15 ottobre 1768), per 16 numeri, poi ridenominata Notizie del Mondo (18 ottobre 1768-31 dicembre 1791).
Gazzetta di Firenze (10 febbraio 1814 – 4 novembre 1848), nasce trisettimanale, quotidiano dal 1848.
Gazzetta di Firenze (gennaio 1863-31 dicembre 1880). Già e poi: Monitore toscano.